Стадню́к — имя собственное.

Фамилия 
 Стаднюк, Александра Александровна (род. 1980) — украинская спортсменка, соревнуется в прыжках в длину и тройном прыжке.
 Стаднюк, Иван Фотиевич (1920—1994) — советский прозаик, сценарист, драматург и военный журналист.
 Стаднюк, Матвей Саввич (1925—2020) — священник Русской православной церкви, протопресвитер.